Знаме́ння — прикмета, ознака, що вказують на щось, свідчать про що-небудь.
 Знамення часу (сучасності, епохи) — типове, характерне для певного періоду явище.
 Знамення — застаріле слово, що означає «символ».

Християнство 
 Ікона Знамення Божої Матері — одна з найшанованіших ікон православ'я.
 Хресне знамення — покладання на собі знаку хреста у віруючих християн.
 Стовпове знамення (крюкова нотація) — старовинна система нотного запису.

Художні твори 
 «Знамення» — американська містична драма режисера Алекса Прояса, що вийшла 2009 року.
 «Сьоме знамення» — американський фільм режисера Карла Шульца, що вийшов у 1988 році.

Див. також 
 Знаменське
 Знамено — урочиста назва прапора, хоругви.

Примітки

Посилання 
 Знамення  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія